Terebratulina är ett släkte av armfotingar. Terebratulina ingår i familjen Cancellothyrididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Terebratulina